Berry, a Francia Királyság történelmi tartománya, Bourges székhellyel

 Amerikai Egyesült Államok
 Berry (Alabama)
 Berry (Arizona)
 Berry (Kentucky)
 Berry (Wisconsin)